Ма́лышев () — русская фамилия.

Известные носители

А—В 
 
 
 Малышев, Андрей Яковлевич (1913—1984) — советский географ.
 
 Малышев, Афанасий Петрович (1893—1942) — советский военный деятель.
 
 Малышев, Вадим Александрович (1938-2022) — доктор наук, математик.
 Малышев, Вадим Михайлович (1932—2015) — советский государственный деятель в области атомной энергетики.
 Малышев, Валентин Александрович (1921—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 
 
 Малышев, Вячеслав Александрович (1902—1957) — советский партийный и государственный деятель.

Д—Ю 
 
 Малышев, Георгий (Егор) Иванович (1875—1933) — скульптор-анималист и медальер.
 
 Малышев, Игорь Викторович (1943—2018) — специалист по проблемам эстетики.
 
 Малышев, Константин Александрович (1901—1988) — инженер-металлург, специалист в области проблемы зерна стали.
 Малышев, Кронид Иванович (1841—1907) — русский юрист.
 Малышев, Леонид Иванович (род. 1931) — ботаник.
 Малышев, Максим Васильевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Малышев, Мелетий Олегович (1918—1982) — советский историк, профессор ЛГУ.
 
 
 
 
 Малышев, Савва (в монашестве Сильвестр; ум. 1906) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Новозыбковский и Балтский.



См. также 
 Посёлок Малышева